The Replacements se puede referir a:

The Replacements, un grupo musical de rock; 
The Replacements, una serie animada de Disney Channel estrenada en el año 2006; o
The Replacements, una película estrenada en el año 2000.